Heteronereis crenaticirris är en ringmaskart som beskrevs av Bobretzky 1868. Heteronereis crenaticirris ingår i släktet Heteronereis och familjen Nereididae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
crenaticirris